Montceau est le nom de plusieurs (anciennes) communes françaises : 
 Montceau, ancienne commune française de la Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée à Montceau-et-Écharnant
 Montceau, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui intégrée à Ruy
 Montceau-les-Mines, commune française de Saône-et-Loire

Voir aussi 
Page d'homonymie 

Homonymie de toponyme